Per reminiscenza si può intendere:
La facoltà di richiamare alla memoria cose vedute o apprese;
nella filosofia platonica, il termine si riferisce all'anamnesi.
Nel film Highlander - l'ultimo immortale la reviviscenza, erroneamente chiamata reminiscenza nella serie TV Highlander (il termine in lingua originale è quickening), è l'assorbimento dell'energia di un avversario appena ucciso.